Superligaen 2021-22 (3F Superliga af sponsorårsager) er den 32. sæson af den danske Superliga siden oprettelsen. Den styres af Divisionsforeningen.

Mester 
Mesterskabet i sæsonen 2021-22 gik til FC København. Sølvvinderne blev FC Midtjylland og Bronzevinderen blev Silkeborg IF Fodbold.

Hold
Tolv hold konkurrerer i ligaen. Top-ti holdene fra forrige sæson, vinderen og nummer to i 1. division 2020-21. Viborg FF og Silkeborg IF

Deltagere

Stilling

Grundspil

Mesterskabsspil

Nedrykningsspil

UEFA Europa Conference League Playoff 
Det vindende hold fra nedrykningsspillet vil gå videre til en UEFA Europa Conference League Playoff-kamp, hvor de skal møde nummer 4 fra mesterskabsslutspillet. Hvis FC Midtjylland vinder DBU Pokalen 2021-22, vil 5. pladsen i stedet deltage.

E.f.s. og straffespark. Ordinær kamp endte 1-1.

Referencer 

Fodboldsæson 2021-22
2021-22
Sport i Danmark i 2022